Zigeunerbaron steht für:

 Der Zigeunerbaron, Operette in drei Akten von Johann Strauss (Sohn) (1885)
 Der Zigeunerbaron (1954), deutscher Spielfilm von Arthur Maria Rabenalt
 Der Zigeunerbaron (1962), deutsch-französischer Spielfilm von Kurt Wilhelm
 Unternehmen Zigeunerbaron, militärische Operation der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Zigeunerbaron-Quadrille, Quadrille von Johann Strauss (Sohn) (1886)